Miller Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Miller Airport (Illinois)
 Miller Airport (Owen County, Indiana)
 Miller Airport (Shelby County, Indiana)
 Miller Airport (Missouri)
 Miller Airport (North Carolina)
 Miller Airport (Ohio)
 Miller Airport (Clearfield County, Pennsylvania)
 Miller Airport (Fayette County, Pennsylvania)
 Miller Airport (Washington County, Pennsylvania)
 Miller Airport (Vermont)